Оссі () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Сассарі
 Оссі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор